«Vita Nostra» () — фантастический роман украинских писателей Марины и Сергея Дяченко 2007 года.

Название 
 — Vita nostra brevis est, 
   Brevi finietur; 
«Жизнь мы краткую живём, призрачны границы» — цитата из «Гаудеамуса» () — древнего гимна студентов. Эта фраза вынесена в название и, по словам авторов, отражает суть книги.

Сюжет 

В жизнь главной героини Саши входит что-то страшное. Что-то непонятное вынуждает её строго выполнять определённые действия. Ничего невыполнимого, но отказаться никак невозможно. За сопротивление следует наказание, сама возможность которого ещё недавно казалась ей нереальной.

После окончания десятого класса Саша вынужденно оказывается в загадочном Университете, находящемся в заштатном райцентре. В общежитии, куда поселяют Сашку, живут студенты с первого по третий курс. В зимнюю сессию третьего курса студентов ждёт первый серьёзный — «переводной» — экзамен. Но куда исчезают сдавшие этот экзамен студенты — неизвестно. Да и выглядят старшекурсники как-то совсем отлично от первокурсников: напоминая паноптикум.

В книге повествуется о семестрах, проведённых Сашкой в университете. В жёсткой спартанской обстановке из студентов готовят специалистов в некой области знаний, отдающей мистикой. Причем, чем больших успехов достигает студент, тем более необычные и пугающие вещи с ним происходят. Параллельно идёт обыкновенная студенческая общажная жизнь: дискотеки, пьянки, голодные вечера, интриги и жизненные коллизии.

Многое проясняется ближе к переводному экзамену. Все преподаватели университета — Слова и Грамматические Категории Гипертекста, а некоторые из них никогда и не были людьми. После госэкзамена студентам предстоит стать Частями Речи («Программы»), формирующей наш мир, и прекратить своё материальное существование, но обрести новую сущность, новые возможности и новое Я.

Главные герои 
 Саша Самохина — главная героиня романа, студентка. Воспитывалась одинокой матерью — отец бросил семью.
 Фарит Коженников — куратор Саши и значительной части её однокурсников, грамматическое правило. Он же Лилия Попова. Выглядит как обычный мужчина (или как обычная женщина), носит тёмные очки.
 Портнов Олег Борисович — преподаватель Специальности, учебник. Выглядит как обычный мужчина, носит очки и забранные в хвост длинные светлые волосы. Имеет репутацию чрезмерно строгого преподавателя. Никогда не был человеком.
 Стерх Николай Валерьевич — преподаватель Введения в практику. Выглядит горбуном; на самом деле его горб — сложенные крылья. В отличие от Портнова, был человеком, но «очень давно».
 Константин Коженников — сын Фарита Коженникова, одногруппник Саши.
 Егор — студент на курс младше Саши.
 Лиза Павленко — сокурсница Саши и Кости

Награды и премии 
 Роман получил премию «Золотой кадуцей» в номинации «Крупная форма» на фестивале «Звёздный мост-2007». 
 В 2008 году роман вошёл в список лучших фантастических книг по версии журнала «Афиша», в номинации «Выбор экспертов» (список 10 лучших фантастических книг постсоветской эпохи, который был составлен по результатам голосования экспертного совета, включавшего Алексея Иванова и Бориса Стругацкого. Совет не учитывал произведения писателей, чьим основным жанром фантастика не является, таких как Виктор Пелевин и Владимир Сорокин).
 Лучший роман в категории «иностранный роман» французской литературной премии Imaginal Awards 2020.

Продолжение 
В 2021 году вышло прямое продолжение романа: «Vita Nostra. Работа над ошибками».

Ссылки 
 Рецензия на книгу: Марина Дяченко, Сергей Дяченко «Vita Nostra» (Психологическая фантастика) — Журнал «Мир фантастики» № 43; март 2007.
 Критика: Марина и Сергей ДЯЧЕНКО. «VITA NOSTRA». ЭКСМО. Виталий КАПЛАН «ЧАСТИ РЕЧИ» — Журнал «Если», № 6, 2007.
 
 
 Аудиокнига «Vita Nostra»

Примечания 

Романы 2007 года
Фантастические романы на русском языке